Scandentia este un ordin de mamifere placentare native în pădurile tropicale din Asia de Sud-Est. Acest ordin cuprinde familiile: Tupaiidae, cu patru genuri, și Ptilocercidae, cu un gen, iar, cele cinci genuri conțin în total 20 de specii. Animalele din ordinul Scadentia au raportul cel mai mare dintre masa creierului și cea a corpului, mai mare chiar și decât la oameni.

Printre ordinele de mamifere, Scandentia este cel mai apropiat de primate, și a fost utilizat deseori ca alternativă primatelor în studii experimentale asupra miopiei, stresului psihosocial și a hepatitei.

Filogenie

Taxonomie 
 Ordinul Scandentia
 Familia Tupaiidae
 Genul Anathana
 Anathana ellioti
 Genul Dendrogale
 Dendrogale melanura
 Dendrogale murina
 Genul Tupaia
 Tupaia belangeri
 Tupaia chrysogaster
 Tupaia dorsalis
 Tupaia glis
 Tupaia gracilis
 Tupaia javanica
 Tupaia longipes
 Tupaia minor
 Tupaia moellendorffi
 Tupaia montana
 Tupaia nicobarica
 Tupaia palawanensis
 Tupaia picta
 Tupaia splendidula
 Tupaia tana
 Genul Urogale
 Urogale evereti
 Familia Ptilocercidae
 Genul Ptilocercus
 Ptilocercus lowii

Referințe